Addu peut désigner :
 Addu, un atoll de l'archipel des Maldives ;
 Addu, le dieu de l'Orage de la Syrie du , équivalent du mésopotamien Adad.